Salma (سلمى) est un prénom féminin qui signifie "paix" en arabe.

Prénom 

Salma Bennani (né en 1978), épouse du roi du Maroc Mohammed VI ;
Salma Hayek (née en 1966), actrice mexicaine ;
Salma Jayyusi (née en 1926), écrivaine palestinienne ;
Salma Shabana (née en 1976), joueuse de squash égyptienne.
Selma Bacha (née en 2000), footballeuse internationale française ;
Salma Amani (née en 1989), footballeuse internationale marocaine.

Toponyme 

Salma, une ville en Syrie

Autres utilisations 

 "Salma Ya Salama", une chanson populaire égyptienne ;
Salma pyrastis, un papillon australien.

Voir aussi 

 Sergio Salma (1960-), un auteur de bandes dessinées belge.
 Selma (homonymie) 
  
 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom arabe